Улица Дехатан ( — Аптечная улица) — улица в центральном районе Кентрон в Ереване. 
Начинается от улицы Вазгена Саргсяна и проходит на юг в сторону улицы Петроса Адамяна.

История 
Название было дано по находившейся здесь, первой в городе, аптеке.

В советское время улица была переименована в честь немецкого философа, одного из основоположников марксизма, Фридриха Энгельса (1820—1895).

Достопримечательности

Известные жители

Литература 
Երևան քաղաքի հասցեների տեղեկատու, Երևան, 1983, էջեր 369-506, Երևան քաղաքի փողոցների անվանումները

փողոցները, Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ», 2010 — 272 էջ։

Примечания

Ссылки 

Улицы Еревана